Адміністративно Лівія поділяється на 22 муніципалітети ( — шабіят). Теперішній вид адміністративного поділу був введений у 2007 році. У попередньому устрої з 2001 по 2007 було 32 муніципалітети.

Див. також 
 Історія Лівії
 Міста Лівії

 
Списки:Лівія